São Pedro — ou papa Pedro I 
Pedro I de Alexandria — arcebispo de Alexandria 
Pedro I de Portugal — rei de Portugal, cognominado o Justiceiro 
Pedro I do Brasil — imperador do Brasil  e rei de Portugal (como Pedro IV; r. 1826), cognominado o Libertador no Brasil e o Liberal em Portugal

Outros monarcas 
Pedro I da Bulgária 
Pedro I de Aragão — rei de Aragão e de Pamplona 
Pedro II de Courtenay — imperador latino de Constantinopla como Pedro I 
Pedro III de Aragão — ou Pedro I de Valência 
Pedro I de Castela — cognominado o Cruel  
Pedro I de Chipre — rei de Chipre e rei titular de Jerusalém , rei da Arménia Cilícia 
Pedro I da Rússia — cognominado o Grande 
Pedro I da Sérvia — rei dos Sérvios, Croatas e Eslovênios

Nobres 
Pedro I de Saboia — conde de Maurienne, marquês de Suse, senhor de  Bugey, Aosta e Chablais 
Pedro II de Aragão — conde de Barcelona como Pedro I 
Pedro I, duque da Bretanha 
Pedro Frederico — conde de Salona, senhor de Lidorício, Veteranitsa e de Egina 
Pedro I de Bourbon — duque de Bourbon, Clermont e La Marche 
Pedro de Portugal, 1.º Duque de Coimbra

Outros usos 
Dom Pedro (Manaus) — bairro brasileiro

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história